

Сентябрь 
 3 сентября — Вельф I, граф в Аргенгау, сеньор Альтдорфа и Равенсбурга, родоначальник династии Старших Вельфов.
 4 сентября — Ида Герцфельдская, католическая святая.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Убайда, арабский грамматист и языковед.
 Беорнвульф, король Мерсии и Восточной Англии (823—825).
 Бишр ибн аль-Мутамир, арабский богослов-мутазилит, поэт, генеалог, иногда называемый основателем арабской риторики; создатель багдадской школы мутазилизма.
 Виомарк, руководитель антифранксского восстания бретонцев (822—825); предположительно, граф Леона (818—825) и/или Корнуая (до 825), а также король Бретани (818 или 822—825).
 Рампо, граф Барселоны, Осоны, Жероны и Бесалу (820—825).
 Хивел Сальная Борода, король Гвинеда (814—825).

0825
Умершие в 825 году